Kissasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kissasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,59, long 24,76),  (0 ha)
2. Kissasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (0 ha)
5. Kissasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,32, long 26,08),  (0 ha)
7. Kissasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 26,53),  (1 ha)
8. Kissasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,93, long 26,05),  (0 ha)
9. Kissasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 28,77),  (2 ha)
10. Kissasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,97, long 27,94),  (0 ha)
12. Kissasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 23,88),  (0 ha)
14. Kissasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,11, long 28,17),  (1 ha)
15. Kissasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (3 ha)
16. Kissasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,75, long 28,42),  (1 ha)
17. Kissasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (1 ha)
18. Kissasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (0 ha)
19. Kissasaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (1 ha)
21. Kissasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,30, long 26,23),  (0 ha)
22. Kissasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (0 ha)
26. Kissasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,66),  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar